Santa Anita peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Santa Anita, localité argentine.

États-Unis 
 Santa Anita Canyon, canyon en Californie ;
 Santa Anita Derby, hippodrome d'Arcadia, en Californie.

Mexique 
 Santa Anita, localité mexicaine ;
 Santa Anita, localité mexicaine ;
 Santa Anita, localité mexicaine ;
 Santa Anita, localité mexicaine située dans l'État de Guanajuato ;
 Santa Anita, localité mexicaine située dans l'État de Guanajuato ;
 Santa Anita, localité mexicaine
 Santa Anita, localité du mexicaine située dans l'État de Jalisco ;
 Santa Anita, localité du mexicaine située dans l'État de Jalisco ;
 Santa Anita, station de correspondance entre les lignes 4 et 8 du métro de Mexico ;
 Santa Anita Zacatlamanco, quartier de la ville de Mexico.

Pérou 
 District de Santa Anita, district de la province péruvienne de Lima.

Autres 
 Santa Anita, ancien club de football professionnel salvadorien, basé dans la ville de Santa Ana.